Смолдзино () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Слупский повят, Поморское воеводство. Население — 3495 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Боленец, Букова, Вежхоцино, Витково, Высока, Гардина-Велька, Гардина-Мала, Желязо, Клюки, Комнино, Локцёве, Лудки, Пшибынин, Ретово, Седлище, Сеце, Смолдзиньски-Ляс, Старе-Клюки, Стойцино, Чиста, Члухи, Чолпино,

Соседние гмины 
 Гмина Глувчице
 Леба
 Гмина Слупск
 Гмина Устка
 Гмина Вицко

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства